Botànica:
 Noguera o noguer, gènere Juglans, conjunt d'espècies d'arbres que fan nous
 Noguera comuna (Juglans regia), espècie d'arbre
 Toponímia:
 Noguera, comarca de Catalunya amb capital a Balaguer
 Noguera de Albarracín, municipi de la província de Terol
 Turó de la Noguera, jaciment prehistòric Paleolític al municipi de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
 Edificis: 
 La Noguera (Avià),
 La Noguera (Castellterçol),
 la Noguera (Gaià),
 La Noguera (Gurb),
 La Noguera (Vilanova de Sau), masia
 Mas Noguera, mas al municipi de Camarles (Baix Ebre)
 Mas Noguera (Cornellà del Terri)
 Rius:
 Noguera Pallaresa, afluent del Segre
 Noguera Ribagorçana, afluent del Segre
 Noguera de Tor, afluent de la Noguera Ribagorçana
 Noguera de Cardós, afluent de la Noguera Pallaresa
 Noguera de Vallferrera, afluent de la Noguera de Cardós
 Noguera de Lladorre, afluent de la Noguera de Cardós
 Noguera de Tavascan, afluent de la Noguera de Cardós
 Noguera de Tor (Vall Ferrera), afluent de la Noguera de Vallferrera